C26H28ClNO – formula molecolare del clomifene
C26H28ClNO – formula molecolare del toremifene

Formule molecolari